Нахские топонимообразующие слова — список слов употребляемых в нахских языках — бацбийском и вайнахском (аккинско-орстхойском наречии, ингушском и чеченском языках), которые использовались/используются для образования различных топонимов и микротопонимов (гидронимов, ойконимов, оронимов и др.) на территориях исторического и современного расселения нахских народов и народностей — бацбийцев и вайнахов (аккинцев горных и равнинных, ингушей, орстхойцев и чеченцев). Сегодня эти топонимы встречаются на территории Российской Федерации (в Ингушской и Чеченской республиках, на западе Дагестана), а также в некоторых горных районах Грузии.

Оронимы (выступающий рельеф) 
На территории расселения нахских народов преобладает горный рельеф, поэтому в их языках имеется немало терминов, отражающих его особенности. Основными нахскими словами, широко используемые в образовании названий крупных форм рельефа, являются дукъ — «хребет», лам — «гора» и корт — «вершина».

Оронимы (вогнутый рельеф)

Гидронимы 

Одним из древних нахских названий «воды»/«реки» является слово, транслитерируемое на русский язык как хи или хий. Оно часто служит составной частью во многих гидронимах на территории исторического проживания нахских народов (напр. Гехи, Гулойхи, Мешехи и др.). В наши дни слово хи/хий может использоваться в имени рек как через тире, так и слитно; последний вариант постепенно становиться более употребимым. Также возможны варианты, когда в русскоязычном имени реки опускается нахское хи/хий, но в нахских языках в этом же гидрониме оно по-прежнему используется (напр. русское название реки — Асса, чеченское — Iaьса-хи, ингушское — Эса-хий). А. А. Головлёв называет этот древний гидроним среди наиболее употребительных в Ингушетии и Чечне.

Отдельно у нахов имеет название горная река. Российский статистик, этнограф и ботаник XIX века Н. К. Зейдлиц указывал, что обыкновенным среди нахов названием горной речки является слово ахк (у Н. К. Зейдлица дореформ. орф. — ахкъ). Это слово используется как в местных гидронимах (напр. Аржи-Ахк, Шель-Ахки, Келой-Ахк и др.), так и в местных ойконимах (напр. Цечу-Ахк). Ряд исследователей (А. Д. Вагапов, А. А. Головлёв) предполагают, что слово ахк происходит от общенахского ахка — «копать», «рыть». Также ахк, помимо «горной реки», выступает и в значении «пропасть»/«ущелье». В горах по дну ущелья почти всегда проходит какой-либо водный поток (иногда сезонный), возможно, именно поэтому в слове ахк и возникает некоторая синонимичность понятий «реки» и «ущелья». В работе С. К. Айналова и А. А. Головлёва 2001 года предложено смысловое значение слова ахк как «течь, размывая, прокладывая себе путь, образуя русло».

Ещё один термин в значении «вода»/«река»/«горная река», участвовавший в образовании названий некоторых нахских гидронимов, подробно описал чеченский языковед, к.фил.н. А. Д. Вагапов. Термин он транслитерирует как арк, иерк, иэрк и рассматривает его как диалектную форму от слова ахк. Ещё в XIX веке Н. К. Зейдлиц совершил небольшое «языковое» открытие, первым подметив этот термин (у Н. К. Зейдлица — арка́) у хилдехаройцев. Эта особенность наименования горной реки у верхнеаргунских чеченцев (вероятно, в итум-калинском диалекте чеченского языка) сохраняется и поныне.

Фитотопонимы 
Часть топонимов на территории расселения нахских народов имеют происхождение от названий различных растений, используемых в языках этого этноса. Ботанические термины издревле достаточно широко применяются при образовании топонимов у разных народов, и нахские не исключение. Особенно много таких терминов используется в нахской микротопонимии. В чеченском языке фитотопонимы охватывают народные названия растений как на плоскостном диалекте (положен в основу чеченского литературного языка), так и на горных диалектах и говорах.

Таблица названий растений в нахских языках, положенных в основу некоторых топонимов:

Антропотопонимы

Другое

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1-е переиздание (изменённое, включает 4 части): 
 
 

Списки:Топонимика
Этимология
Топонимия России
Топонимия Грузии